Molekulska formula -{C15H23NO}- se može odnositi na:

 Fakseladol
 Meptazinol